Hrdlička [] oder Hrdlicka (tschechische Bezeichnung für mehrere Vogelgattungen der Taubenfamilie) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Hrdlička (1869–1943), tschechischer Paläontologe
 Alfred Hrdlicka (1928–2009), österreichischer Bildhauer
 Jiří Hrdlička (* 1973), tschechischer Radballspieler
 Franz Hrdlička (1920–1945), deutscher Jagdflieger im 2. Weltkrieg
 Josef Hrdlička (* 1942), Weihbischof in Olmütz 
 Karl Hrdlicka (1908–1989), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Litschie Hrdlička (* 1955), deutscher Jazzmusiker (Neffe von Franz Hrdlička)
 Pavel Hrdlička (* 1973), tschechischer Filmeditor und Musiker
 Petr Hrdlička (* 1967), tschechischer Sportschütze
 Tomáš Hrdlička (* 1982), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Herdlitczka